Ferger ist der Name von:

 Petra Adam-Ferger (* 1944), deutsche Politikerin (SPD), MdHB
 Carl Ferger (1818–1879), deutscher Kommunalpolitiker, MdL Nassau 
 Heinrich Ferger (1847–1917), deutscher Kommunalpolitiker und Hotelier, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Sandra Ferger (* 1991), deutsche Volleyballspielerin